Bradford House steht für:

 Bradford House (Kent), Herrenhaus in der Grafschaft Kent, England

im NRHP gelistete Objekte:
 Bradford House (Kalifornien), NRHP-Nr. 80000818
 Bradford House (Maine), NRHP-Nr. 78000154
 Bradford House (Massachusetts), NRHP-Nr. 06000128